Il doppio del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2005, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Rajeev Ram 7-66, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Campioni)
 Huntley Montgomery /  Rajeev Ram (finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Rik De Voest /  Jason Marshall (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2005